Велике мачке (лат. -{Pantherinae}-) су потпородица породице мачака (-{Felidae}-).

Еволуција 
Према проценама, велике мачке су се појавиле пре између шест и десет милиона година.
Анализа ДНК је показала да се у посебну врсту прво развио тигар (-{Panthera tigris}-), затим јагуар (-{Panthera onca}-), па лав (-{Panthera leo}-), и на крају леопард (-{Panthera pardus}-) и снежни леопард (-{Panthera uncia}-).

Систематика

Историја класификације 
Велике мачке је први описао Реџиналд Инес Покок 1917. године. Покок је поделио велике мачке у два рода, пантери (Panthera) и облачни леопарди (Neofelis).

Класификација 
 Потпородица: Pantherinae (велике мачке)
 Род: Neofelis (облачасти леопард)
 Neofelis diardi (сундски облачасти леопард)
 Neofelis nebulosa (облачасти леопард)
 Род: Panthera (пантера)
 †Panthera palaeosinensis
 Подрод: Uncia
 Panthera uncia (снежни леопард)
 †Panthera blytheae
 Подрод: Tigris
 Panthera tigris (тигар)
 †Panthera zdanskyi
 Подрод: Jaguarius
 Panthera onca (јагуар)
 †Panthera balamoides
 †Panthera gombaszoegensis (европски јагуар)
 Подрод: Panthera
 Panthera pardus (леопард)
 Подрод: Leo
 Panthera leo (лав)
 †Panthera atrox (амерички лав)
 †Panthera fossilis (мосбашки лав)
 †Panthera shawi
 †Panthera spelaea (пећински лав)
 †Panthera youngi

Филогенија 
Доле приказани кладограми представљају филогенетске везе потпородице велике мачке.

Референце

Литература 

 Pocock, R. I. (1917). The Classification of existing Felidae. The Annals and Magazine of Natural History. Series 8, Volume XX: 329–350.
 Johnson, W.E., Eizirik, E., Pecon-Slattery, J., Murphy, W.J., Antunes, A., Teeling, E., O'Brien, S.J. (2006). "The Late Miocene radiation of modern Felidae: A genetic assessment" (abstract). Science. 311 (5757): 73–77.  PMID 16400146.
 Yu, L., Zhang, Y. P. (2005). "Phylogenetic studies of pantherine cats (Felidae) based on multiple genes, with novel application of nuclear beta fibrinogen intron 7 to carnivores." Molecular Phylogenetic Evolution 35(2): 483–495.
 Wozencraft, W.C.. "Order Carnivora". In Wilson, D.E.; Reeder, D.M. "Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference" . Johns Hopkins University Press. . .

Спољашње везе 

 PBS - The Ghostly Origins of the Big Cats